El topònim Raset apareix amb diversos significats als Països Catalans:

 Raset (Cervià de Ter): veïnat del terme municipal de Cervià de Ter, al Gironès
 Lo Raset (Toralla): cim de la Serra de Sant Salvador, al terme municipal de Conca de Dalt, al Pallars Jussà

A més, a la zona pirinenca un raset és una petita plana situada a la carena, al capdamunt d'una cinglera, com els:
 Raset del Pas Gran, a cavall entre els termes municipals d'Àger, a la Noguera i de Castell de Mur, al Pallars Jussà
 Rasets de l'Osca, a cavall entre els termes municipals d'Àger, a la Noguera i de Castell de Mur, al Pallars Jussà
 Rasets dels Teixos, a cavall entre els termes municipals d'Àger, a la Noguera i de Castell de Mur, al Pallars Jussà